Aqua Augusta ist der Name folgender Wasserleitungen im Römischen Reich:

 Aqua Augusta, anderer Name für die Aqua Alsietina
 Aqua Augusta, zusätzliche Quelle der Aqua Marcia
 Aqua Augusta, vermutlicher antiker Name für das Serino-Aquädukt